Уикипедия на малгашки език () е раздел на малгашки език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Малгашки език
Малгашки език
Култура на Мадагаскар